Sunfeast Open 2007 – tenisowy turniej WTA kategorii III w sezonie 2007 z cyklu Sunfeast Open rozgrywany w dniach 15–23 września 2007 roku w Kolkacie na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 175 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Przypisy 

2007 w tenisie ziemnym
2007